Klebsch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Dieter Klebsch (* 1949), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Kurt Klebsch (* 1931), deutscher Fußballspieler